La congrégation du Très-Saint-Sacrement (en latin : Congregatio Presbyterorum a Sanctissimo Sacramento) constituent une congrégation cléricale de droit pontifical.

Historique 
La congrégation est fondée par Pierre-Julien Eymard (1811-1868) le 13 mai 1856 à Paris composée de prêtres et de frères avec pour but apostolique spécifique de promouvoir la vie chrétienne par le culte eucharistique (communion fréquente, liturgie, l'adoration eucharistique et d'autres formes de dévotion). En 1858, le Père Eymard fonde également la congrégation des servantes du Très-Saint-Sacrement pour l'adoration perpétuelle. 

L'institut obtient le décret de louange le 5 janvier 1859, il est approuvé par le pape Pie IX le 8 mai 1863 et ses constitutions religieuses sont définitivement approuvées par le Saint-Siège en 1895.

En 1886, la congrégation ouvre une maison à Rome (église Saints-Claude-et-André-des Bourguignons) donnant naissance à la province italienne qui est le moteur de l'internationalisation de la congrégation au  (Brésil, Sénégal, Cameroun notamment), avec ensuite la province des États-Unis érigée en 1931 qui donne naissance aux missions d'Australie, des Philippines, de l'Inde et du Sri Lanka. Lors de son chapitre de 1887 à Paris, la congrégation, qui est présente en France et en Belgique, se tourne vers d'autres pays d'Europe puis vers les missions. 

Le fondateur, Pierre-Julien Eymard (1811-1868), est canonisé le 9 décembre 1962 par Jean XXIII. Deux autres causes sont en cours, celles de Lodovico Longari (1889-1963) supérieur général de 1937 à 1949, déclaré vénérable par le pape François le 14 avril 2018 et celle du frère Jean Nadiani (1885-1940).

Activités et diffusion 

Le but de la congrégation du saint Sacrement est de promouvoir la dévotion de l'Eucharistie, leur apostolat se centrent sur les œuvres liés à l'exercice du ministère eucharistique (culte liturgique, adoration eucharistique, œuvres de charité). 

Ils sont présents en : 
Europe : France, Belgique, Autriche, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse.
Amérique : Argentine, Brésil, Canada, États-Unis, Chili, Colombie, Pérou.
Afrique : Cameroun, République du Congo, République Démocratique du Congo, Mozambique, Ouganda, Sénégal.
Asie : Inde, Philippines, Sri Lanka, Vietnam.
Océanie : Australie.

La maison généralice est à Rome.

Au , la congrégation comptait 134 maisons et 909 religieux dont 655 prêtres.

En 2012, la Congrégation compte 909 membres, dont 691 religieux – 7 évêques, 605 prêtres et diacres, et 79 frères -, 160 scolastiques et 58 novices.

Notes et références

Bibliographie 
André Guitton,  Les Religieux du Saint-Sacrement et la Grande Guerre, Nouvelle Cité, 2017

Liens externes 
 Édition intégrale, actualisée, des écrits du saint Pierre-Julien Eymard

Congrégation cléricale
Eucharistie